Дворска може бити:

 Дворска, присвојни придев од речи двор, која се тиче двора
 Дворска луда, дворска будала
 Дворска љубав
 Дворска канцеларија

или

 Дворска (Крупањ), насеље у општини Крупањ, Мачвански округ, Република Србија
 Дворска (тврђава), стара тврђава поред истоименог села, у близини Крупња
 Дворска (Сухопоље), насеље у општини Сухопоље, Република Хрватска